Mutterliebe – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Duskes Kinematographen- und Film-Fabriken GmbH
Mutterliebe – film del 1929 diretto da Georg Jacoby
Mutterliebe – cortometraggio del 2015 diretto da Gretta-Garoliina Sammalniemi